Nositelkou tohoto jména byly tyto české princezny:
 Anežka Přemyslovna († 1228), dcera krále Vladislava II., abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
 Anežka Přemyslovna († 1268), dcera krále Václava I., manželka míšeňského markraběte Jindřicha Jasného
 Anežka Přemyslovna (1269 – 1296), dcera Přemysla Otakara II., manželka rakouského vévody Rudolfa II. Švábského
 Anežka Přemyslovna (1289 – 1296), dcera Václava II. a Guty Habsburské
 Anežka Přemyslovna (1305 – 1337), dcera Václava II. a Elišky Rejčky, manželka slezského knížete Jindřicha Javorského

Někdy tak bývá označována i:
 Anežka Česká (1211 – 1282), dcera krále Přemysla Otakara I., abatyše kláštera Na Františku, svatořečená roku 1989